Bierstadt steht für:

 Bierstadt, eine Schrift von Steve Matteson für Microsoft, benannt nach dem Berg
 Albert Bierstadt (1830–1902), US-amerikanischer Landschaftsmaler
 Wiesbaden-Bierstadt, ein Stadtteil von Wiesbaden
 Mount Bierstadt, ein 4286 m hoher Berg in der Front Range der Rocky Mountains